Laurel puede referirse a:

Botánica 

 Laurus nobilis, árbol aromático, también llamado laurel, laurel común, laurel de cocina, laurel de olor, laurel europeo o laurel alemán.
 Laurus azorica, similar al anterior, también llamado loro; es propio de las islas Canarias y Madeira;

 varias especies que tienen cierta semejanza con las anteriores, entre ellas,
Laurelia sempervirens, un árbol de Chile, llamado también laurel chileno, tihue o trihue;
 Laureliopsis philippiana, un árbol de Chile y Argentina muy semejante a L. sempervirens, también llamado tepa o huahuán.
 Umbellularia californica, llamado también laurel de California.
 Prunus laurocerasus, llamado también laurel cerezo.
 Cinnamomum tamala, también conocido como Laurel indio.
Ficus microcarpa, también conocido como Laurel de las indias.

Antroponimia 
 Laurel, apellido;

Deportes 
 Laureles Fútbol Club, club deportivo de Fray Bentos, Uruguay;

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Los Laureles, comuna en el extremo noreste de la provincia de Santa Fe.

Colombia 
 Laureles-Estadio (Medellín), una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín.

Estados Unidos 
 Laurel, pueblo en el estado de Delaware;
 Laurel, ciudad en el estado de Maryland;
 Laurel, localidad en el estado de Misisipi;
 Laurel, localidad en el estado de Montana;
 Laurel, localidad en el estado de Nebraska;
 Laurel, localidad en el estado de Nueva York;
 Laurel, localidad en el estado de Virginia;
 Laurel, localidad en el estado de Washington;

Municipio de Laurel, en la Provincia de Batangas.

Paraguay 
 Los Laureles, localidad en el departamento Ñeembucú.
 Los Laureles, barrio de la ciudad de Asunción.

Uruguay 
 Laureles, localidad en el departamento de Salto.
 Laureles, localidad en el departamento de Tacuarembó.

Personas 
 Stan Laurel (1890-1965), comediante británico, conocido como El Flaco, por sus actuaciones en el dúo cómico El Gordo y el Flaco.

Vías públicas 
 Calle Laurel (San Diego), Estados Unidos

En España
 Calle del Laurel (Logroño), zona de pinchos de la ciudad riojana
 Calle del Laurel (Alcobendas) 
 Calle del Laurel (Fuenlabrada)
 Calle del Laurel (Madrid), en el barrio de Embajadores, perteneciente al distrito Centro

Miscelánea 
 Laurel, corona, triunfo, premio.